«Мужчина этажом выше» () — телевизионный фильм 1992-го года выпуска, за главную роль в котором Кэтрин Хэпбёрн была номинирована на премию «Золотой глобус».

Сюжет 
Виктория Браун, старая незамужняя женщина, жила тихо и спокойно, пока не обнаружила к удивлению на своём чердаке незнакомого мужчину. Последний оказался сбежавшим заключённым, оказавшийся за решёткой за кражу драгоценностей, и Виктория предлагает ему остаться у неё. Постепенно между ними возникает невероятное поначалу чувство доверия, а вскоре и самая настоящая дружба.

В ролях 
 Кэтрин Хэпбёрн — Виктория Браун
 Райен О’Нил — Муни Поласки
 Рорк Критчлоу — вожатый отряда бойскаутов

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года